Il Sicilia Classic Mancuso Company Cup 2009 è stato un torneo professionistico di tennis maschile giocato sulla terra rossa, che facevano parte dell'ATP Challenger Tour 2009. Si è giocato a Palermo in Italia dal 21 al 27 settembre 2009.

Partecipanti

Teste di serie

* Ranking al 14 settembre 2009.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Francesco Aldi
  Alberto Cammarata
  Antonio Comporto
  Andrej Kuznecov

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Reda El Amrani
  Sergio Gutiérrez Ferrol
  Gero Kretschmer
  Walter Trusendi (Lucky Loser)
  Antal van der Duim
  Kaes Van't Hof (Lucky Loser)

Note

Campioni

Singolare 

 Adrian Ungur ha battuto in finale  Albert Ramos Viñolas, 6–4, 6–4

Doppio 

 Martin Fischer /  Philipp Oswald hanno battuto in finale  Pierre-Ludovic Duclos /  Rogério Dutra da Silva, 4–6, 6–3, [10–5]

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2009